Matos nebo Mattos, méně častěji de Matos nebo de Mattos je portugalské příjmení.

Nositelé 
 Alexaer Teixeirde Mattos (1865–1921) – novinář, literární kritik a vydavatel
 Andre Matos (*1972) – brazilský heavymetalový a rockový hudebník
 Ángel Matos (* 1976) – kubánský reprezentant v taekwondu
 Antun Gustav Matoš (1873–1914) – chorvatský básník a spisovatel
 DinMatos McGreevey (* 1966) – bývalá první dáma New Jersey
 Fabiano Raimundo de Mattos (* 1986) – brazilský fotbalový obránce
 Francisco Vieirde Matos, známý jako „Vieira Portuense“ (1699–1783) – dvorní malíř krále Jana V. Portugalského
 Geraldo Mattos (1931–2014) – brazilský spisovatel
 Gerardo Matos Rodríguez (1897–1948) – uruguayský skladatel
 Gregório de Mattos (1636–1696) – brazilský spisovatel
 Harry Mattos (* 1911) – americký fotbalový hráč
 Huber Matos (* 1918) – kubánský disident
 José Norton de Matos (1867–1955) – generál a portugalský politik
 Luis Matos (* 1978) – baseballový hráč
 Luis Palés Matos (1898–1959) – básník z Portorika
 Manuel Vieirde Matos (1861–1932) – arcibiskup portugalské Bragy
 Marcelo Mattos (* 1984) – brazilský fotbalový středový hráč
 Marcelo Mendonçde Mattos (* 1984) – brazilský fotbalový středový hráč
 Marcelo Roberto Limde Mattos (* 1986) – brazilský fotbalový středový hráč
 Marco Antonio de Mattos Filho (* 1986) – brazilský fotbalový středový hráč
 Marcos Renan de Mattos Ceschin (* 1985) – brazilský fotbalový středový hráč
 Mayra Matos(* 1988) – Miss Puerto Rico Universe 2009
 Monica Mattos (* 1984) – brazilská pornografická herečka
 Pedro Mattos (* 1989) – brazilský fotbalový hráč
 Roy Chaderton Matos (*1942) – Venezuelský diplomat

Externí odkazy 
 

Portugalská příjmení